Hugo Leicht ist der Name folgender Personen:

* Hugo Leicht (Politiker, 1885) (1885–1954), deutscher Politiker, Bürgermeister von Deggendorf
 Hugo Leicht (Politiker, 1934) (1934–2000), deutscher Politiker (CDU)